Ramoty bezeichnet Dörfer in Polen:
 Ramoty (Łukta), Dorf der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Ramten, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Ramoty (Stary Targ), Dorf der Gmina Stary Targ in der  Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Ramten, Kreis Stuhm, Westpreußen
 Ramoty (Stawiski), Dorf der Gmina Stawiski in der Woiwodschaft Podlachien